Пипи́н Гериста́льский (; ок. 635 — 16 декабря 714, Жюпилл, Бельгия) — майордом Австразии (680—714), Нейстрии и всего Франкского государства (688—695). Сын Анзегизеля и Бегги Анденской, дочери Пипина Ланденского. Получил прозвище по своей резиденции — вилле Геристаль. Известен также как Пипин II, Пипин Средний или Пипин Толстый. Представитель династии Пипинидов.

Биография

Ранние годы 
Как сообщают «Ранние Мецские анналы», Ансегизель был убит неким Годвином (или Гундоином), но Пипин отомстил убийце своего отца, собственноручно умертвив того и забрав себе его имущество. Согласно хроникам, в 679 году Пипин Геристальский стал преемником Вульфоальда на посту майордома Австразии.

Майордом Франкского государства 
Пипин стал во главе австразийской знати, враждебно настроенной против майордома Бургундии и Нейстрии, Эброина, и не желавшей признать за ним власть над Австразией. Борьба с Нейстрией, прерванная победой Эброина над Пипином, близ Лана, в 680 году возобновилась при одном из преемников Эброина Берхере. В 687 году после победы у Тертри (близ Сен-Кантена) над нейстрийцами Пипин захватил короля Теодориха III и заставил того признать себя майордомом всего Франкского государства.

Пипин Геристальский, умный и храбрый майордом, после победы у Тертри получил власть майордома в Нейстрии и Бургундии, приняв титул dux et princeps Francorum. Должность майордома стала наследственной. Роль короля, который был совершенно устранён от дел, стала ничтожной.

Пипин восстановил давно нарушенный в нейстрийском обществе порядок. Особенно же он подавил злоупотребления должностных лиц, герцогов и графов и принудил их быть справедливыми к населению. Он вернул также порядок в церковь, находившуюся благодаря вмешательству в междоусобные войны, в состоянии неурядиц не меньшем, чем светское общество. Пипин созвал собор епископов и заставил принять его полезные постановления. Будучи глубоко верующим христианином, он ежегодно совершал паломничества в Санкт Одилиенберг и просил отпущения грехов у почитаемого им святителя Виро.

Пипин не думал о соединении двух королевств в одно и согласился на передачу, по крайней мере, номинальную, части своих властных прерогатив самым приближённым к нему людям. Так в Нейстрии была восстановлена должность майордома, доставшаяся сначала приверженцу Пипина Нордеберту, а затем перешедшая приблизительно с 701 года к младшему сыну Пипина Гримоальду. А в Бургундии Пипин доверил командование автономным бургундским войском своему старшему сыну Драго.

События в Аквитании 
Между тем, в Аквитании преемник Лупа Эд Великий, имя которого встречается в исторических источниках начиная примерно с 700 года, утвердил свою власть над большинством общин между Луарой и Пиренеями, и, как кажется, заслужил если не королевский титул, то, по крайней мере, звание «первого в Аквитании», как его называют некоторые современные ему авторы, тем самым он становился соперником Пипина в борьбе за власть. Процесс охватил и Прованс, который оказался под властью наместника-патриция Антенора. После 700 года тому удалось избавиться от северной опеки.

Сдерживание саксов 
Хотя Пипин утратил контроль над Южной Галлией, но приобрёл его на севере и востоке, в германских частях Франкского государства. Не ограничиваясь мобилизацией своих людей, Пипин сумел собрать и народное ополчение. Благодаря этому, ему удалось сдерживать саксов, которые совершали набеги на Тюрингию и на родовые земли франков, располагавшиеся вдоль долины Рура.

Походы в Алеманнию 
После кампании против алеманнов в 709 году, освободившихся от франкской зависимости, после смерти Дагоберта I, выросло число походов, совершаемых с целью заставить их вернуться в строй. При этом, не подвергался сомнению вопрос о самостоятельности герцогства в Алеманнии.

Война с фризами 

Пипин Геристальский вновь сделал частью королевства прирейнскую Фризию, которая после кризиса во Франкском государстве тоже стала независимой. Для решения этой задачи франки совершили несколько военных походов (в период между 689 и 695 годами), главной целью которых было завоевание находившегося под властью короля Радбода города Дорестад, который к тому времени превратился в центр торговли Фризии с Британией. Понадобилось систематическое насаждение в стране военных поселений.

После этого Пипин Геристальский провёл крупную компанию по христианизации страны. Затем для укрепления власти Пипин женил своего сына Гримоальда Младшего на дочери Радбода Теодезинде.

Пипин и Меровинги 
Пипин сам утверждал на трон королей Меровингов. Когда король Теодорих III умер в 691 году, Пипин сделал королём его сына Хлодвига IV, который царствовал всего 4 года и умер в 695 году; брат покойного Хильдеберт III скончался в 711 году. И снова Пипин, всё также единолично, сделал королём сына Хильдеберта Дагоберта III. Пипин не пытался сам занять престол, опасаясь прямого и явного оскорбления чувств лояльности, которые продолжали питать к династии Меровингов как аристократы, так и простой народ, а также не желая торопить ход событий.

Наследование 
От своей жены Плектруды Пипин имел двух сыновей. Однако старший сын Дрогон умер в 708 году, а второй сын Гримоальд был убит под Льежем в 714 году, когда ехал навестить своего больного отца, которому исполнилось к тому времени восемьдесят лет. От побочной жены Альпаиды старый майордом имел сына Карла. Однако в качестве своего преемника Пипин представил на одобрение государственных мужей своего внука Теодоальда, сына Гримоальда, которому только что исполнилось всего лишь 6 лет. В этом выборе явно чувствовалась рука честолюбивой бабки Плектруды. Она надеялась таким образом отстранить от наследования сына Альпаиды. Сразу же после смерти Пипина, последовавшей 16 декабря 714 года, она приказала изолировать Карла, намереваясь править единовластно, в качестве регентши своего внука.

Семья

Жена и дети 
 Жена: (с ок. 670 года) Плектруда (ок. 650—717), дочь пфальцграфа Гугоберта и, вероятно, Ирмины.
 Дрого Шампанский (ок. 670—708) — герцог Шампани (690—708)
 Гримоальд Нейстрийский (ок. 680—714) — майордом Бургундии и Нейстрии (701—714)
 Конкубина или жена: Альпаида (брачное состояние и годы жизни неизвестны,  умерла до 714 или 718)
 Карл Мартелл (688—741) — майордом Австразии, Нейстрии и Бургундии (717—741)
 Хильдебранд I (мать точно не известна, умер ок. 751) — герцог франков, граф Бургундии.

Предки

В кинематографе 
  (Redbad) — реж.  (Нидерланды, 2018); в роли Пипина — Джонатан Бэнкс.

Примечания

Литература 
 Санкт-галленские анналы Балузия .
 
 
 

Родившиеся в 630-е годы
Пипиниды
Майордомы
Австразия
Нейстрия
Герцоги франков
Правители Европы VII века
Правители Европы VIII века
Персоналии Франкского государства VII века
Персоналии Франкского государства VIII века